Sülze steht für:
 Sülze, kaltes Gericht

Sülze ist der Name folgender Ortschaften:
 Bad Sülze, Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Sulzer Hof (Bad Kreuznach), auch Hof zu Sülze u. ä., Adelshof einer gleichnamigen Wüstung im Salinental von Bad Kreuznach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Sülze (Bergen), Ortsteil der Stadt Bergen, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Sülze (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Sülze ist der Name folgender Gewässer:
 Große Sülze, linker Zufluss der Schrote gegenüber dem Neustädter See im Magdeburger Stadtgebiet, Sachsen-Anhalt
 Kleine Sülze, linker Zufluss der Schrote gegenüber dem Barleber See I im Magdeburger Stadtgebiet, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Sülze (Elbe), linker Zufluss der Elbe bei Salbke (Magdeburg), Sachsen-Anhalt
 Sülze (Hamburg), ehemaliges Hafenbecken sowie Sülzedurchfahrt in der Speicherstadt, Hamburg
 Sülze (Werra), linker Zufluss der Werra vor Meiningen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Sülze (Zorge), linker Zufluss der Zorge nach Cleysingen (Ellrich), Landkreis Nordhausen, Thüringen